El Reten kan syfta på följande platser:

Colombia 

 El Retén (ort), Magdalena, 
 El Retén (kommun), Magdalena,

Nicaragua 

 El Reten, ö i Isletas de Granada,  Granada, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
[